Schostakowitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch (1906–1975), russischer Komponist
 Maxim Dmitrijewitsch Schostakowitsch (* 1938), russischer Dirigent, Sohn von Dmitri Schostakowitsch

Sonstiges:
 Schostakowitsch-Halbinsel, Halbinsel der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Shostakovich bezeichnet:
 den nach Dmitri D. Schostakowitsch benannten Asteroiden (2669) Shostakovich

Siehe auch:
 Shostakovich